Voici la liste des planètes mineures numérotées de 195001 à 196000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 195001 à 196000

195001-195100

195101-195200

195201-195300

195301-195400

195401-195500

195501-195600

195601-195700

195701-195800

195801-195900

195901-196000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000